Värnpliktigt befäl är en generell benämning på värnpliktig befälspersonal. I Sverige skiljer sig indelningen åt beroende på om det är perioden före eller efter Krigsmaktens Tjänsteställningsreform den 1 juli 1972 som åsyftas.

Efter 1972
Värnpliktsofficer
Värnpliktig gruppchef

Före 1972
Värnpliktig officer
Värnpliktig underofficer
Värnpliktigt underbefäl

Befälskårer i svenska försvaret